Викорст — фамилия. Известные носители:

 Викорст, Егор Осипович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 9617; 24 июля 1855.
 Викорст, Осип Иванович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 1895; 26 ноября 1807.
 Викорст, Николай Осипович (1814—1864) — Георгиевский кавалер, капитан-лейтенант; № 9915; 7 апреля 1856
 Викорст, Николай Эммануилович (1873—1944) — русский контр-адмирал.
 Викорст, Эммануил Осипович (1827—1896) — русский контр-адмирал.